Ilmir Karimov (né le  à Tachkent, dans la RSS d'Ouzbékistan, en Union soviétique) est un joueur de hockey sur glace soviétique puis ouzbek.

Biographie 
Karimov commence sa carrière professionnelle en 1976 avec le HK Binokor Tachkent dans le deuxième échelon soviétique. En 1983, il fait un passage d'une saison au Sibir Novossibirsk en premier échelon, mais retourne à Tachkent la saison suivante et y reste jusqu'en 1988. Il prend sa retraite en 1990.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1976-1977 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 2|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1977-1978 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 0|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1978-1979 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 0|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1979-1980 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 42|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1980-1981 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 50|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1981-1982 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 60|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1982-1983 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 42|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Sibir Novossibirsk || URSS || 23|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1984-1985 || HK Binokor Tachkent || URSS 3 ||
|-
| 1985-1986 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 49|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1986-1987 || HK Binokor Tachkent || URSS 2 || 57|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1987-1988 || HK Binokor Tachkent || URSS 3 || 28|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Bouran Voronej || URSS 3 || 48|| || || || || || || || || || || || ||
|-
|rowspan=2| 1989-1990 || Ijstal Ijevsk || URSS 2 || 29|| || || || || || || || || || || || ||
|-
| Progress Glazov || URSS 3 || 2|| || || || || || || || || || || || ||

Références 

Naissance en mai 1959
Naissance à Tachkent
Joueur soviétique de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Ijstal Ijevsk
Naissance en RSS d'Ouzbékistan